Рентвайнсдорф () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Хасберге. Подчиняется управлению Эберн. Население составляет 1576 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 24,62 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии